Hosta steht für:

 Hosta (Unternehmen), ein Unternehmen der Süßwarenbranche
 Hosta (Pyrénées-Atlantiques), ein Ort im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich
 Hosta, (deutscher Name: Host, auch Kast, Last, Kost), ein Dorf im Stadtgebiet von Škofja Loka (deutscher Name: Bischoflack), Slowenien 
 die Pflanzengattung der Funkien